Веприцкий, Роман Сергеевич (род. 1977) — украинский государственный, политический и общественный деятель, депутат
 Веприцкая, Софья Марковна (1834—1887) — детская писательница, учительница Санкт-Петербургских городских школ.